As-salam al-malaki al-urdoni (السلام الملكي الأردني, en árabe) es el himno nacional de Jordania, el cual fue adoptado en 1946. La letra fue escrita por Abdul Monem al-Rifai. La música fue compuesta por Abdul Qader al-Taneer.

Letra

Enlaces externos
 Himno Real de Jordania

Jordania
Símbolos de Jordania
Jordania
Música de Jordania
himno jordania
himno jordania